Шліман, Шліманн () — німецьке прізвище. Може походить від нижньонімецького слова «schlie» — «терпкий».

Персоналії 
 Гайнріх Шліманн (1822—1890) — німецький підприємець і археолог, керівник розкопок у Трої, Мікенах, Коринфі.
 Софія Шліманн (1852—1932) — грецька благодійниця і меценатка, археолог, друга дружина Гайнріха Шліманна.

Німецькі прізвища